Wärmeerzeuger steht für:

 Wärmeerzeuger (Gebäudeheizung), Komponente zur Produktion thermischer Energie in einem umfassenderen System einer Gebäudeheizung bzw. bei der Warmwasserbereitstellung
 Wärmeerzeuger, technische Vorrichtung zur Wärmeerzeugung durch Brennstoffabbrand; siehe Feuerung
 Wärmeerzeuger, Maschine, die unter Arbeitsaufwendung Wärme aus einem niedriger temperierten Reservoir an ein zu beheizendes System überträgt; siehe Wärmepumpe

Siehe auch: 
 Heizwiderstand, Widerstand, der den Zweck hat, elektrische Energie in thermische Energie umzuwandeln
 Induktive Erwärmung, Verfahren, um elektrisch leitfähige Körper durch in ihnen erzeugte Wirbelstromverluste zu heizen 
 Ofen, Vorrichtung zur kontrollierten Erzeugung von Wärme für die direkte Übertragung ebendieser in eine Raumzone